La hermana San Sulpicio puede hacer referencia a:

 (1889) La hermana San Sulpicio (novela), escrita por Armando Palacio Valdés
 La hermana San Sulpicio (película de 1927), dirigida por Florián Rey y protagonizada por Imperio Argentina y Guillermo Figueras
 La hermana San Sulpicio (película de 1934), dirigida por Florián Rey y protagonizada por Imperio Argentina y Miguel Ligero Rodríguez
 La hermana San Sulpicio (película de 1952), dirigida por Luis Lucía y protagonizada por Carmen Sevilla, (it:), (en:)